Chilly (Ardennes)
Chilly (Somme)
Chilly (Haute-Savoie)
ook:
Chilly-le-Vignoble,  Jura 
Chilly-Mazarin, Essonne 
Chilly-sur-Salins,  Jura